Blauert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Blauert (* 1956), deutscher Historiker
 Heinz Blauert (1920–2005), deutscher Theologe und Journalist, Chefredakteur der evangelischen DDR-Zeitschrift Die Zeichen der Zeit und Direktor der Berliner Missionsgesellschaft 
 Jens Blauert (* 1938), Hochschullehrer für Elektrotechnik
 Jörg Blauert (* 1964), deutscher Schachspieler
 Ruth Blauert, deutsche Schauspielerin, Designerin und Künstlerin